Llista d'asteroides del 210001 al 211000, amb data de descoberta i descobridor. És un fragment de la llista d'asteroides completa. Als asteroides se'ls dona un número quan es confirma la seva òrbita, per tant apareixen llistats aproximadament segons la data de descobriment.

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="001"|210001-210100 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="101"|210101-210200 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="201"|210201-210300 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="301"|210301-210400 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="401"|210401-210500 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="501"|210501-210600 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="601"|210601-210700 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="701"|210701-210800 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="801"|210801-210900 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="901"|210901-211000 [ modifica]

|-
|}